Алекса́ндр Валенти́нович Головко́ (род. 29 января 1964, Днепропетровск, УССР, СССР) — российский военачальник, генерал-полковник (2017). Командующий Космическими войсками — заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами с 1 августа 2015 года; Командующий Войсками воздушно-космической обороны (24 декабря 2012 — 1 августа 2015).

Биография 
В 1986 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. С 1986 по 1998 год проходил службу в должностях инженера отделения, начальника станции, командира роты, начальника отделения, начальника отдела в воинских частях Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова.

В 1992 году окончил командный факультет Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского. С 1998 года по 2001 год — начальник отдельного командного измерительного комплекса Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова.

В 2003 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. С 2003 по 2004 год занимал должность заместителя начальника штаба Космических войск. С 2004 года по 2007 год являлся начальником штаба — первым заместителем начальника Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. Титова. В 2007 году назначен начальником этого центра.

23 июня 2011 года назначен начальником 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и занимал эту должность до декабря 2012 года.

24 декабря 2012 года указом Президента Российской Федерации генерал-майор А. В. Головко назначен командующим Войсками воздушно-космической обороны.

После создания в Вооружённых Силах Российской Федерации нового вида войск — ВКС, Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 394 генерал-лейтенант Головко назначен Командующим Космическими войсками — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами. 10 июня 2017 года присвоено воинское звание генерал-полковник.

Член редакционной коллегии журнала «Военная мысль».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 3 степени
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени;
 Медали Российской Федерации;
 Медали СССР;
 Медали Минобороны России.

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Головко — РИА Новости 
 Биография Александра Головко на сайте Минобороны России 

Выпускники Харьковского высшего военного командно-инженерного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Заместители Главнокомандующего ВКС России
Космические войска России
Ветераны космических войск
Начальники космодрома Плесецк
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании